Ку́стин —село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 515 осіб.

Історія 
Село Кустин розташоване ліворуч дороги, що веде до Берестечка. Назва села походить від слова «кущ», це навіює на думку, що село було засноване тоді, коли в українській мові слово «кущ» термінувалося як «куст». Є й інші версії походження села.

З півдня простягнувся став, з півночі – річка Рудка, а зі сходу ця річка впадала до ставу.

В селі була греко-католицька церква, розташована на Вигоні (як тоді називали центр села).

На Підгаї працювала цегельня. Люди в п’єцах палили дровами, глей місили по ночах. Виплавлювали також глечики і горшки. Вода з цегельні текла у Марків ставок, розташований на Парні, де стояв невеликий млин.

У широких і вузьких колах були відомими Шостак Іван Гнатович, Шостак Гнат Гнатович, Лагодюк Іван Васильович, Матерацький Федір Теодорович, Дмитришин Петро Григорович, Янкевич Прокіп Климович. Помітний вклад в життя села внесли вчитель Фединишин Василь і дружина Параскевія. Вони виховували у дітей почуття національної гідності, ставили з дітьми вистави та концерти .

Посилання 
 "Кустин - наше рідне село". Група про Кустин Вконтакті (новини, фото, відео)
 Погода в селі Кустин 

Населені пункти Лопатинської селищної громади
Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області